Eduardo de Braganza o Eduardo de Portugal (Palacio Ducal de Vila Viçosa, 1605 - Milán, 3 de septiembre de 1649). Noble portugués, señor de Vila do Conde, hijo del duque Teodósio II de Braganza y de Ana de Velasco y Girón, y hermano del futuro Juan IV el Restaúrador.

Biografía 

Nació en Vila Viçosa y, sediento de hechos militares, dejó el reino en 1634 para servir al emperador Fernando III de Habsburgo en la Guerra de los Treinta Años. Los autores discuten tal decisión, si se debía a no querer servir a la corona filipina o a la ambición de honras que su condición de segundo hijo jamás podría obtener en el reino.

En 1638 visitó Portugal, cuando le fue pedido tomar el comando de la revuelta que culminaría en la Restauración de la Independencia Portuguesa. Cuando la noticia llegó a Alemania, escribió el 12 de enero de 1641 a su hermano diciéndole que volvería al reino rápidamente. Sin embargo, España obtuvo por vía diplomática que el emperador aprehendiese al infante en la fortaleza de Passau, de donde pasó para la de Graz, en el sur de Austria. Juan IV ordenó a los embajadores que usen todos los medios para la liberación de su hermano y pidió ayuda al papa Inocencio XII, sin éxito. 

Eduardo, que no intervendría en la conjura, fue vendido a los españoles y acabó sufriendo las consecuencias de la Restauración. Encerrado en el Castillo de Milán, murió luego de ocho años de cautiveiro, el 3 de septiembre de 1649. 

La corte portuguesa se cubrió del mayor luto riguroso, pues en aquella época su figura había suscitado mucha simpatía entre los portugueses.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Vila Viçosa
Fallecidos en Milán
Casa de Braganza
Nobles de Portugal del siglo XVII